Davis Cup 1989 is de 78e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

West-Duitsland won voor de tweede keer de Davis Cup door in de finale Zweden met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de regionale groep 2.

België won overtuigend alle wedstrijden in groep 2 en promoveerde daardoor naar de regionale groep 1.

Nederland 

Nederland speelt in de regionale groep 1.

Nederland won de eerste wedstrijd en was ook succesvol in de beslissingswedstrijd voor promotie naar de Wereldgroep. Hierdoor promoveert Nederland voor het eerst, sinds invoering van de Wereldgroep in 1981, in de Wereldgroep.